Kírovski (Altai), localitat del territori de l'Altai, a Rússia
 Kírovski (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia